FXM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Flaxman Island (Stati Uniti)